Vanuxem peut faire référence à : 
 Paul Vanuxem (1904-1979), militaire et journaliste français.
 Sarah Vanuxem, enseignante-chercheuse en droit française.
  (1792–1848), géologue américain.

Voir aussi 
 Brasserie Vanuxeem, brasserie belge.